Het Engelse woord voor krijger
Warrior (2007), een film uit 2007
Warrior (2011), een film uit 2011
Warrior (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2019 
Warrior (band), een band
Warrior (hop), een hopvariëteit
Warrior (motorfiets), een Engels historisch merk van motorfietsen
Warrior (paard), een paard uit de eerste WO
Warrior (Alabama), een plaats in de staat Alabama in de Verenigde Staten
Warrior (infanteriegevechtsvoertuig),  Brits infanteriegevechtsvoertuig
Warrior (Kesha), een album van zangeres Ke$ha
Warrior (Steve Jolliffe)

Zie ook
Warriors